Le Theil puede referirse a: 

 Le Theil, comuna francesa situada en Allier.
 Le Theil, comuna francesa situada en Mancha.
 Le Theil, comuna francesa situada en Orne.